Číž může být:

název obce
 Číž – obec na Slovensku

příjmení
 Adam Číž (* 1991) – český profesionální basketbalista
 Gabriel Číž (1908–????) – slovenský a československý politik
 Ján Číž (1909–1972) – slovenský spisovatel, rozhlasový pracovník a novinář
 Miroslav Číž (* 1954) – slovenský politik
 Vojtěch Číž (1938–2015) – český lední hokejista